Сельское хозяйство в Катаре является отраслью экономики Катара с ограниченными возможностями применения из-за сурового местного климата и нехватки пахотных плодородных земель.

Север страны — низкая песчаная равнина, покрытая движущимися дюнами; срединная часть — это каменистая пустыня, покрытая галечником и солончаками; на юге — песчаные холмы. Климат Катара относится к континентальному, тропическому. Летом температура поднимается до 50 °C, прохладный сезон длится с декабря по начало марта. Сезон дождей начинается в ноябре и кончается в мае. Среднегодовое количество осадков на юге — 55 мм, на севере — 125 мм в год. Полуостров беден водой. Постоянных рек нет, большую часть воды получается опреснением соленой морской.

Несмотря на такие природные условия в стране развивается мелкое земледелие, кочевое скотоводство и рыбная ловля. Эти отрасли были основным средством к существованию в регионе до XX века. Добыча жемчуга и рыболовство служили основными источниками дохода для Катарцев до начала нефтяного бума в 1939 году.

Хотя относительная важность этих областей сельского хозяйства в качестве средств к существованию снизилась (добыча жемчуга исчезла полностью), правительство пыталось стимулировать сельское хозяйство и рыболовство, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Катара.

В настоящее время сельское хозяйство Катара удовлетворяет лишь 10 % потребностей страны в продовольствии.

История 
Финиковые пальмы были одной из самых ранних культур, выращиваемых на полуострове. Начиная с бронзового века, торговля финиками оказала значительное влияние на Катарскую экономику. Добыча жемчуга была основным источником дохода для жителей Катара до открытия нефтяных месторождений в XX веке. Торговля жемчугом была дополнена в некоторых районах разведением верблюдов. Рыболовство также играло свою роль в экономике.

Земледелие 

В Катаре только 2,5 % (28 000 га) пахотных земель или пригодных земель для использования в качестве пастбищ. В 1996 году их было 8312 га, а в 1980 году 256 га земель были пахотными.

Земледелие в настоящее время играет незначительную роль в экономике. Из 8312 га пашни в 1994 году, только 2345 га использовались для выращивания плодово-ягодных культур, а 5987 га использовались для выращивания однолетних культур. Финиковые пальмы были самыми распространенными в стране сельскохозяйственными культурами.

С 1960 по 1970 год продукция сельского хозяйства увеличивалась. В ряде хозяйств валовой продукт вырос в четыре раза. Катарцы, которые владеют землями сельскохозяйственного назначения являются и государственными служащими. В 1990 году из пригодных для использования в сельском хозяйстве земель около 48 % использовано для овощеводства (валовой продукт составил 23 000 тонн), 33 % — для выращивания фруктов и финиководства с валовым продуктом в 8000 тонн, 11 процентов — для выращивания кормов (70 000 тонн) и 8 процентов для зерноводства (3000 тонн).

Животноводство 
Животноводством заняты кочевые и полукочевые племена страны. Здесь разводят верблюдов, коров, лошадей, овец и коз.

В 1990 году в стране насчитывалось примерно 128 000 овец, 78 000 коз, 24 000 верблюдов, 10 000 крупного рогатого скота и 1000 лошадей. Здесь есть молочные фермы и птицефабрики. На 20 процентов удовлетворяется местный спрос на яйца. Несмотря на поддержку сельского хозяйства и рыбоводства эти отрасли хозяйства производят лишь около 1 процента валового внутреннего продукта (1989 год).

Добыча жемчуга 
Добыча жемчуга была главным источником доходов для Катара до открытия нефти в 1939 году. Около 85 % жемчуга существуют в территориальных водах Катара. Исторически сложилось так, что сезон для роста жемчужины делится на 3 периода. Hansiyah длился 40 дней и начались в середине апреля. Гаус Аль Кебир, основной жемчужный сезон проходил с мая по 10 сентября. Наконец, Ruddah происходил с конца сентября до начала октября.

Зубарах — поселение на северо-западном побережье Катара, является одним из наиболее развитых и сохранившихся жемчужных районов в регионе. После того, как люди научились выращивать искусственный жемчуг и Великой Депрессии в XX веке, добыча жемчуга перестала приносить доход для многих Катарцев.

Рыбная ловля 
Национальная рыболовная компания была основана в Катаре в 1966 году. Её задачей была ловля креветок в территориальных водах и переработка улова на фабриках. Крупным потребителем рыболовной продукции Катара является Япония. Суммарный вылов рыбы за 1989 год составил 4374 тонны.

Природные условия 
Большая часть территория страны представляет собой пустыню.

Экстремально высокие для растений температуры, отсутствие воды и плодородной почвы являются препятствиями для сельскохозяйственного производства. Катарские земли — зона рискованного земледелия. На песчаный тип почв, имеющихся на территории полуострова приходится около 1 020 000 га земель. Грунтовые воды в некоторых районах истощаются так быстро, что соленой воды делают почву неблагоприятной для солеустойчивых культур. В северной части Катара важным источником пресных вод являются подземные воды. Добыча подземных вод в 1966 году составляла 20 млн м³/год. Эта цифра увеличилась до 120 тыс. м³ в год к 2000 году. Считается, что водоносные горизонты будут полностью исчерпаны к 2025 году.

Примечания

Ссылки 
 http://www.smileplanet.ru/qatar/

Экономика Катара
Катар